Alamo může být:
 Alamo (Kalifornie)
 Alamo (Georgie)
 Alamo (Nevada)
 Alamo (Nové Mexiko)
 Alamo (Severní Dakota)
 Alamo (Tennessee)
 Alamo (Texas)

Další význam 
 Bitva o Alamo – jedna z nejvýznamnějších bitev Texaské revoluce.